Константин Степанович Попко, используется также ошибочный вариант фамилии — Папко (; 1933 год, деревня Ветчин, Житковичский район, Гомельская область — 2007 год, посёлок Сосны) — звеньевой совхоза «10 лет БССР» Любанского района Минской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1933 году в многодетной крестьянской семье в деревне Ветчин. Трудовую деятельность начал в 1959 году. Работал прицепщиком, полеводом в совхозе «10 лет БССР» Любанского района Минской области. Служил механиком в Советской Армии, после которой в 1956 году поступил в Бобруйскую школу сельской механизации. Продолжил работать трактористом-машинистом в том же совхозе. Позднее возглавлял механизированное звено по выращиванию картофеля.

Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве, где получил серебряную медаль.

В 1965 году звено Константина Попко собрало в среднем с каждого гектара по 312 центнеров картофеля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Позднее трудился механиком по сельхозмашинам, возглавлял один из совхозных участков, который неоднократно занимал передовые позиции по выращиванию продуктов земледелия.

С 1976 по 1993 года — бригадир тракторной бригады совхоза «10 лет БССР».

Скончался в 2007 году в посёлке Сосны.

 Сочинения
 312 центнеров картофеля с гектара / К. С. Папко. — Минск, 1962.

Примечания

Литература 
 Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. [У 5 т.] Т. 5. — Мінск, 1981.
 Белорусская ССР: краткая энциклопедия. [В 5 т.] Т. 5. — Минск, 1982. (Форма фамилии: Попко.)
 Минская область : энциклопедия. [В 2 т.] Т. 2. — Минск, 2007.

Источники 
 В. Бычок, Назвали на съезде партии//, Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 2/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981., стр. 101—104
 Папко Константин Степанович // Любанский районный исполнительный комитет